Clisa är ett släkte av tvåvingar. Clisa ingår i familjen Cypselosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Clisa